Les élections fédérales suisses de 1995 se sont déroulées le . Elles ont désigné la  depuis 1848. Elles portèrent sur le renouvellement des 200 sièges du Conseil national et des 46 sièges au Conseil des États. Les députés furent élus pour une durée de 4 ans. 

En 1995, le Parti des Automobilistes se présente sous un nouveau nom, le Parti suisse de la Liberté. Se présentent également sous un nouveau nom, le Parti chrétien-conservateur devenu plus modéré et de centre-gauche en Parti évangélique suisse.
Le PSS sort vainqueur du renouvellement de la chambre du peuple. Il gagne 13 sièges et, avec 54 mandats, forme le groupe le plus important du Conseil national. L’UDC, auréolée de sa victoire contre l'intégration de la Suisse à l'Espace Économique Européen (EEE) gagne 4 sièges (29 élus), le  PRD gagne 1 siège (45 élus) et le  PDC perd 1 siège (34 élus). Les Verts et les petits partis sont les perdants de ces élections fédérales
.

Au Conseil des États, sur 46 sièges, le PSS gagne là aussi deux mandats (5 au total), le PRD en perdit un (17), le PDC resta stable (16), l'UDC gagna elle aussi un siège (5), l'Alliance des Indépendants garda son unique siège et le Parti libéral suisse en perdit un (2). La Lega dei Ticinesi disparut de la chambre haute.

Législature 1995-1999

Notes et références 

Suisse fédérales
1995
Elections fédérales
Octobre 1995